Esistono più comuni francesi con questo nome

Civray – Cher
Civray – Vienne